Cimenga (Cijaku)
 Cimenga (Darma)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing